3-й розыгрыш Кубка Америки по волейболу прошёл с 11 по 20 августа 2000 года в Сан-Бернарду-ду-Кампу (Бразилия) с участием 6 национальных сборных команд стран-членов NORCECA и CSV. Победителем турнира впервые стала сборная Кубы.

Команды-участницы 
 NORCECA: Канада, Куба, США.
 CSV: Аргентина, Бразилия, Венесуэла.

Система проведения турнира 
6 команд-участниц на предварительном этапе провели однокруговой турнир. Четыре лучшие команды вышли в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определили призёров турнира.

Предварительный этап 

 11 августа: США — Венесуэла 3:0 (25:23, 25:20, 25:20); Бразилия — Канада 3:0 (25:16, 26:24, 25:22).
 12 августа: Аргентина — Венесуэла 3:0 (25:14, 25:21, 30:28); Бразилия — Куба 3:0 (25:16, 26:24, 25:22).
 13 августа: Куба — США 3:1 (25:22, 22:25, 33:31, 25:20); Аргентина — Канада 3:0 (25:19, 25:18, 25:19).
 14 августа: Канада — Венесуэла 3:1 (25:21, 22:25, 28:26, 25:23); Бразилия — Аргентина 3:0 (25:21, 25:17, 25:20).
 15 августа: Куба — Канада 3:0 (25:18, 25:18, 25:15); Бразилия — США 3:1 (25:23, 17:25, 25:23, 25:23).
 16 августа: Куба — Венесуэла 3:0 (25:19, 25:18, 25:16); США — Аргентина 3:1 (25:18, 18:25, 25:17, 25:14).
 17 августа: Канада — США 3:2 (25:21, 17:25, 18:25, 25:18, 16:14); Бразилия — Венесуэла 3:0 (25:23, 25:22, 25:16); Аргентина — Куба 3:2 (25:23, 21:25, 25:19, 24:26, 15:8).

Плей-офф

Полуфинал 
19 августа
 Бразилия — США 3:1 (25:23, 23:25, 25:20, 26:24)
 Куба — Аргентина 3:1 (25:22, 25:19, 23:25, 25:21)

Матч за 3-е место 
20 августа
 США — Аргентина 3:2 (22:25, 25:15, 18:25, 25:23, 15:10)

Финал 
20 августа
 Куба — Бразилия 3:1 (25:22, 21:25, 31:29, 25:22)

Итоги

Положение команд

Индивидуальные призы 
 Лучший нападающий:  Анхель Деннис
 Лучший блокирующий:  Дуглас Кьяротти
 Лучший на подаче:  Анхель Деннис
 Лучший на приёме:  Эрик Салливан
 Лучший защите:  Жилмар Тейшейра
 Лучший связующий:  Ллой Болл

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Кубок Америки по волейболу
2000 год в волейболе